Никола́й Немцо́в:
 Немцов, Николай Михайлович (1879—1937) — советский государственный деятель.
 Немцов, Николай Фёдорович (в монашестве Мефодий; род. 1949) — митрополит Пермский и Соликамский.